Мари:
 Мари́, или марийцы — финно-угорский народ в России.
 Ма́ри — богиня земли баскской мифологии.
 Вариант женского имени Мария.

Топоним 
 Мари — древний город-государство в Месопотамии.
 Мари — древнее государство в долине среднего Хабура.
 Мари — город в Сирии.
 Мари — муниципалитет в штате Параиба (Бразилия).
 Мари — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция).
 Мари — округ в штате Теннесси (США).
 Мари — река в Республике Конго, правый приток реки Конго.

Персоналии 
 Французская фамилия. Знаменитые носители:
 Мари, Альберто (1892—1953) — итальянский шахматный композитор.
 Мари, Андре (1897—1974) — французский политик, премьер-министр Франции.
 Мари, Ариана (род. 1993) — американская порноактриса.
 Мари, Бенжамен (1792—1846) — бельгийский дипломат и предприниматель.
 Мари, Джакомо (1924—1991) — итальянский футболист.
 Мари, Дидье (род. 1960) — французский политик, сенатор, бывший президент Генерального совета департамента Приморская Сена.
 Мари, Жан-Батист (род. 1912) — французский композитор.
 Мари, Жан-Этьен (1917—1989) — французский композитор.
 Мари, Келли (род. 1980) — валлийская порноактриса и режиссёр.
 Мари, Николай Николаевич (1858—1921) — российский и советский ветеринар патолог, эпизоотолог и бактериолог.
 Мари Вильяр, Пабло (род. 1993) — испанский футболист, центральный защитник.
 Мари, Пьер (1853—1940) — французский психолог.
 Мари, Фиорелла (псевдоним Фиореллы Кольпи; род. 1928) — итальянская актриса.
 Мари, Химэ (род. 1995) — американская вебкам-модель и порноактриса.

См. также 
 «Marì Marì» — песня Адриано Челентано (2004).
 Марри (значения)
 Мэри (значения)
 Марь (значения)